Tommy Flanagan (1930-2001), musicien de jazz américain, principalement pianiste.
 Tommy Flanagan (né en 1965), acteur britannique.

en:Thomas Flanagan